Эскортные миноносцы типа «Эдсолл» — серия американских эскортных миноносцев, предназначенных для океанского противолодочного эскорта во время Второй мировой войны. Головной корабль, «Edsall», был введен в строй 10 апреля 1943 года в Ориндж, штат Техас. Корабли этого типа также известны как FMR (Fairbanks-Morse reduction-geared) из-за их дизельных двигателей с редуктором компании «Фэрбенкс-Морс», которые применялись также на подводных лодках того времени. Замена на FMR дизель-электрической силовой установки была существенным отличием от кораблей предшествующего типа «Кэннон» (DET). Это была единственная серия американских эскортных эсминцев времен Второй мировой войны, в котором все первоначально заказанные корабли были построены и вошли в состав ВМС США. В конце войны планировалось заменить 76-мм орудия на орудия калибра 127 мм, но переоборудован был только «Camp», который находился в ремонте после столкновения. В общей сложности все 85 кораблей были построены двумя судостроительными компаниями: Consolidated Steel Corporation, Orange, Texas (47 единиц) и Brown Shipbuilding, Хьюстон, Техас (38 единиц). Большинство из них находилось в пути на Тихоокеанский театр военных действий, когда Япония капитулировала. Один из кораблей участвовал в операции «Драгун», два были атакованы немецкими управляемыми ракетами.

Судьба кораблей 
Всего было построено 85 эсминцев типа «Edsall».
 DE-129 — DE-152 Consolidated Steel Corporation, Оранж, Техас
 DE-238 — DE-255 Brown Shipbuilding, Хьюстон, Техас
 DE-316 — DE-338 Consolidated Steel Corporation, Оранж, Техас
 DE-382 — DE-401 Brown Shipbuilding, Хьюстон, Техас

Уничтожены или повреждены в бою 
 USS Frederick C. Davis (DE-136) — потоплен 24 апреля 1945 года подводной лодкой U-546 в Северной Атлантике.
 USS Fiske (DE-143) — потоплен 2 августа 1944 подводной лодкой U-804 к северу Азорских островов.
 USS Leopold (DE-319) — торпедирован 9 марта 1944 года подводной лодкой U-371 к югу от Исландии.
 USS Menges (DE-320) — торпедирован 20 April 1944 подводной лодкой U-371 в районе Алжира, повреждён.
 USS Holder (DE-401) — повреждён 11 апреля 1944 года немецким самолётом в районе Алжира.

Переданы береговой охране США с 1951 по 1954 год. 

 USS Newell (DE-322) — реклассифицирован в WDE-422
 USS Falgout (DE-324) — реклассифицирован в WDE-424
 USS Lowe (DE-325) — реклассифицирован в WDE-425
 USS Finch (DE-328) — реклассифицирован в WDE-428
 USS Koiner (DE-331) — реклассифицирован в WDE-431
 USS Forster (DE-334) — реклассифицирован в WDE-434
 USS Ramsden (DE-382) — реклассифицирован в WDE-482
 USS Richey (DE-385) — реклассифицирован в WDE-485
 USS Vance (DE-387) — реклассифицирован в WDE-487
 USS Lansing (DE-388) — реклассифицирован в WDE-488
 USS Durant (DE-389) — реклассифицирован в WDE-489
 USS Chambers (DE-391) — реклассифицирован в WDE-491

Переданы другим странам 
 USS Hurst (DE-250) — передан ВМС Мексики под названием «Comodoro Manuel Azueta» (A06), последний находившийся в строю корабль этого типа (списан в 2015 году).
 USS Camp (DE-251) — передан Юж. Вьетнаму под названием «Tran Hung Dao». Позднее передан Филиппинам под названием BRP «Rajah Lakandula» (PF-4).
 USS Thomas J. Gary (DE-326) — передан Тунису.
 USS Forster (DE-334) — передан Юж. Вьетнаму под названием «Tran Khanh Du». Позднее захвачен Северным Вьетнамом и использован в качестве учебного судна.

Известные корабли 
 USS Pillsbury (DE-133), USS Pope (DE-134), USS Flaherty (DE-135) и USS Chatelain (DE-149) в составе Оперативного соединения 22.3 авианосца USS Guadalcanal захватили подводную лодку U-505.
 USS Joyce (DE-317) участвовал в потоплении подводной лодки U-550.
 USS Frederick C. Davis (DE-136) и USS Herbert C. Jones (DE-137) получили Благодарность подразделения за участие в операции Анцио.
 USS Frost (DE-144) потопил 5 немецких подводных лодок, получил Президентскую благодарность и 7 боевых звёзд.
 USS Stewart (DE-238) — единственный сохранившийся экземпляр эсминца типа «Edsall», корабль-музей в Галвестоне, шт. Техас.
 USS Kretchmer (DE-329) получил Благодарность подразделения через три дня после окончания войны.
 USS Stanton (DE-247) получил две боевые звезды за один бой, потопив две немецкие подводные лодки (совместно с USS Frost (DE-144).

Состав серии

Примечания

Ссылки 
 List of Edsall Class Destroyer Escorts
 USS Fessenden DE/DER-142 
 Destroyers OnLine: The Destroyer Escorts
 Edsall class at Destroyer History Foundation

Эскадренные миноносцы по типам